Пётр Зале́сский:
 Залесский, Пётр Иванович (1867 — после 1925) — русский генерал-майор, военный писатель, участник Первой мировой войны.
 Залесский, Пётр Васильевич (1831—1892) — генерал-майор русской императорской армии, редактор, издатель, публицист и общественный деятель.